ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ang. Implantable Cardioverter-Defibrillator)

 ICD – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
 ICD-9 – dziewiąta rewizja Międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych (ang. A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures)
 ICD-10 – dziesiąta rewizja Międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
ICD-11 - używana obecnie, jedenasta rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classificationof Diseases and Related Health Problems)
Źródło: http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2020/7Krawczyk_PsychiatrPol2020v54i1.pdf